Amaralensi – abitanti di Amaral Ferrador
Amaralensi – abitanti di Senador Amaral